Cet article propose une liste des monuments culturels du Kosovo. Elle intègre des monuments inscrits dans les registres de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie et sur la liste de l'Académie serbe des sciences et des arts, en tant que le Kosovo est encore considéré comme une province autonome par la Serbie et une partie de la communauté internationale ; parallèlement le Kosovo, qui a proclamé son indépendance en 2008, a établi une liste provisoire de monuments culturels.

En 2004, quatre éléments culturels sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le titre « Monuments médiévaux au Kosovo » : l'église de la Vierge de Leviša à Prizren, le Patriarcat de Peć, le monastère de Visoki Dečani et le monastère de Gračanica. En 2006, ces édifices religieux orthodoxes sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril.

Patrimoine archéologique

Monuments et ensembles

Sites et lieux protégés

Patrimoine architectural

Notes et références 

Patrimoine culturel en Serbie
Culture kosovare